În fonetică, consoana africată palatală surdă este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Perechea sonoră a acestui sunet este consoana africată palatală sonoră .

Africată palatală surdă, Consoană